Владимир Пышненко:
 Пышненко, Владимир Васильевич (род. 1970) — советский и российский пловец.
 Пышненко, Владимир Петрович (1876—?) — русский офицер, подполковник, герой Первой мировой войны.